é um futebolista profissional japônes, meia-atacante, atualmente joga no Yokohama F. Marinos.

Carreira 
Kota Mizunuma começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Títulos
Copa da J-League : 2017
Copa do Imperador : 2017

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Cerezo Osaka